Mima Jaušovec e Virginia Ruzici hanno battuto in finale Lesley Bowrey e Gail Benedetti 5-7, 6-4, 8-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1978